HTV steht für:
 H-2 Transfer Vehicle, ein unbemannter Versorgungsfrachter zur Internationalen Raumstation ISS
 Hamburger Tierschutzverein von 1841
 Harlech Television, siehe ITV Wales and West
 Heidenheimer Tarifverbund
 Hermannstädter Turnverein
 Hessischer Tennis-Verband
 Hessischer Tourismusverband
 Hessischer Triathlon Verband
 Hessischer Turnverband
 Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), eine militärische Überschalldrohne
 Bruce Brothers Huntsville Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Huntsville (Texas), Texas

 Ho Chi Minh City Television

Abkürzung